Свен Фи́шер (; род. 16 апреля 1971, Шмалькальден, , ГДР) — немецкий биатлонист, четырёхкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира.

Карьера 
Родился в Шмалькальдене. В раннем возрасте занимался легкой атлетикой и уже в третьем классе трижды в неделю ходил на тренировки.

В сентябре 1983 года был принят в ДЮСШ, где перешёл в биатлон. После сдачи экзаменов шесть лет спустя присоединился к армии, однако падение Берлинской стены заставило Свена завершить военную карьеру.

Фишер начал активно тренироваться, но в 1989 году, когда Свену было 18 лет, у него возникли проблемы с надколенниками, связанные со слишком быстрым ростом в юношестве. В итоге ему пришлось пропустить весь сезон и даже задуматься о завершении карьеры. Тем не менее, в сезоне 1990 Фишер вернулся и уже в декабре отпраздновал первую победу на этапе Кубка Европы в Хохфильцене. Неделей позже дебютировал в эстафете на этапе Кубка мира. В 1992 году выступил в Поклюке, став членом основной сборной Германии.

В 1993 году одержал победу в спринте на чемпионате мира в Боровце, год спустя стал бронзовым призёром в индивидуальной гонке на Олимпийских играх. В 1998 году победил в эстафете, на играх-2002 занял второе место в спринте и эстафете. Олимпиада в Турине принесла Фишеру две золотые (спринт, эстафета) и одну бронзовую (гонка преследования) медали.

Дважды выигрывал Кубок мира (1996/97, 1998/99), был вторым (1993/94, 2004/05) и третьим (1995/96, 1997/98, 1999/2000) в общем зачете.

На чемпионатах мира Фишер выиграл семь золотых медалей, из которых одну он добыл в 1993 году в ныне не проводящейся командной гонке, четыре в эстафете (1995, 1997, 2003, 2004) и по одной в индивидуальной гонке и в масс-старте (обе в 1999 г.). Шесть раз он становился вице-чемпионом и семь раз — бронзовым призёром.

На этапах Кубка мира он выигрывал 34 раза и дважды становился победителем в общем зачёте (в 1997 и 1999).

На протяжении 1990-х и первой половины 2000-х годов немецкое трио Фишер, Рикко Гросс и Франк Люк были лидерами как немецкого, так и мирового биатлона, неоднократно побеждая как в личных соревнованиях, так и в эстафетах на всех крупнейших турнирах.

Отличительным знаком Свена Фишера являлось то, что он всегда, даже в самый лютый мороз бегал без перчаток. В результате чего на Финале Кубка мира в Ханты-Мансийске в 2005 году обморозил руки и не смог принять участие в последнем старте сезона.

По окончании сезона 2006/07 заявил о завершении спортивной карьеры. В настоящее время Свен Фишер работает на немецком телеканале ZDF.

Женат с 2007 года, двое детей. Кроме немецкого языка владеет норвежским и английским. Немного говорит по-русски.

Статистика выступлений 
В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

Инд — индивидуальная гонка
Пр — гонка преследования
Спр — спринт
МС — масс-старт
Эст — эстафета
См — смешанная эстафета
Ком — командная гонка
н/с — спортсмен был заявлен, но не стартовал
н/ф — спортсмен стартовал, но не финишировал
круг — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Примечания

Ссылки 
 Страница болельщиков Свена Фишера

Биатлонисты Германии
Биатлонисты ГДР
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по биатлону
Победители Хольменколлена